Onderdistrict in Indonesië
 Winong (onderdistrict van Pati), een onderdistrict van het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Winong (Boyolali), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Winong (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Winong (Mirit), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Winong (Ngampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Winong (plaats in Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Winong (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Winong (Gemarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Winong (Gempol, Pasuruan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Winong (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Winong (Kalidawir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Winong (Kedungwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Winong (Tugu), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Winong (Gempol, Cirebon), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java